En français, Dardo peut correspondre à :

 Dardo, un ruisseau de Corse-du-Sud qui traverse les Calanques de Piana et qui a son embouchure dans l'anse de Dardo sur la rive sud du golfe de Porto
 Dardo, Darzêdo ou Dartsedo, le nom tibétain du Xian de Kangding ;
 un véhicule de combat d'infanterie italien, le Dardo ;
 le SAI 403 Dardo, un avion de chasse italien de la Seconde Guerre mondiale ;
 un système de défense anti-aérien italien, le Breda Dardo (:it:Breda Dardo) ;
 un éditeur italien de fumetti, Dardo.
 une classe de destroyer construit pour la Regia Marina dans les années 1930, la classe Dardo, dont le Dardo est un représentant.

Voir aussi 
 Dhardo Rinpoché (1917-1990), un lama tibétain.